Ripsimia (también conocida como Hripsime Bagratuni) fue una princesa armenia y la hija del rey Ashot II Bagratuni (914-928), y su esposa María de Kachum.  Se casó con el conde Nikola, probable gobernador de Sofía y tuvo cuatro hijos, los condes David, Moisés, Aarón y el zar Samuel de Bulgaria. Sus hijos y nietos gobernaron Bulgaria hasta 1018.

Árbol genealógico

Referencias 

Dinastía Cometopulo
Nobles del siglo X
Armenios del siglo X
Mujeres de la Edad Media en Armenia
Mujeres de la Edad Media en Bulgaria
Búlgaras del siglo X
Armenias